Molekulska formula -{C6F14}- se može odnositi na:
 Perfluorohesan
 Butan,1,1,1,2,3,4,4,4-oktafluoro-2,3-bis(trifluorometil)